Noors curlingteam (mannen)
Noors curlingteam (vrouwen)
Noors curlingteam (gemengddubbel)
Noors curlingteam (gemengd)